Wort (bierbrouwerij)
Wört, plaats in Duitsland
Luxemburger Wort, een Luxemburgse krant